Никольщина —  одно из названий праздничного дня народного календаря, в который почитают святого Николая Чудотворца
 Никольщина —  деревня в Печорском районе Псковской области, Лавровская волость